Der Kanton Châtillon-sur-Seine ist ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 107 Gemeinden im Arrondissement Montbard, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Châtillon-sur-Seine.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 107 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörte zum Kanton Châtillon-sur-Seine die 28 Gemeinden Aisey-sur-Seine, Ampilly-le-Sec, Brémur-et-Vaurois, Buncey, Chamesson, Charrey-sur-Seine, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chemin-d’Aisey, Coulmier-le-Sec, Étrochey, Gomméville, Maisey-le-Duc, Massingy, Montliot-et-Courcelles, Mosson, Nod-sur-Seine, Noiron-sur-Seine, Obtrée, Pothières, Prusly-sur-Ource, Sainte-Colombe-sur-Seine, Vannaire, Vanvey, Villers-Patras, Villiers-le-Duc, Villotte-sur-Ource und Vix. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 449,77 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2108.

Chatillonsurseine